Епархия Тамбакунды () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Тамбакунда, Сенегал. Епархия Тамбакунды входит в митрополию Дакара. Кафедральным собором епархии Тамбакунды является церковь Марии Царицы Вселенной.

История 
13 августа 1970 года Римский папа Павел VI издал буллу Universae Christianorum, которой учредил апостольскую префектуру Тамбакунды, выделив её из епархии Каолака и епархии Сен-Луи.

17 апреля 1989 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Permagno cum gaudio, которой возвёл апостольскую префектуру Тамбакунды в ранг епархии.

Ординарии епархии 
 Clément Cailleau C.S.Sp. (13.08.1970 — 24.04.1986);
 Jean-Noël Diouf (17.04.1989 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Universae Christianorum, 
 Булла Permagno cum gaudio

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Сенегала